Джеймс Патрик Стюарт (; род. 16 июня 1968) — американский актёр театра, кино и телевидения,наиболее известный по роли  в мыльной опере Главный госпиталь, за  которую он в  2020 - 2022 годах номинировался  на Дневную премию Эмми за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале.

Биография и личная жизнь 
Стюарт родился 16 июня 1968 года в Голливуде, штат Калифорния в семье Чеда и Джилл Стюарт. Есть младшая сестра Бэт и старший брат Эндрю. Их отец был членом музыкального дуэта Chad & Jeremy, прославившегося во времена Британского вторжения — мальчик провёл большую часть детства в музыкальной индустрии и звукозаписывающей студии. В самом начале карьеры его имя указывалось как Патрик Стюарт, а в 1980 он получил роль доктора Зи в сериале «Звёздный крейсер Галактика 1980».

Наибольшую известность получил по телевизионным ролям, снявшись в гостевых ролях в сериалах «C.S.I.: Место преступления», «Энди Рихтер, властелин вселенной», «Ищейка» и «Невероятная стойкость», «Фрейзер», а также в озвучивании компьютерных игр — «Kingdom Hearts II», «Kingdom Hearts Birth by Sleep», «Call of Duty 2» и др. С 1989 по 1992 года играл Уилла Кортленда в сериале «Все мои дети» — после замены Лонни Куинна. Появился в нескольких эпизодах первого сезона сериала «90210: Новое поколение». Озвучил Авалана в мультсериале «Росомаха и Люди Икс», а также нескольких персонажей мультсериала «Пингвины Мадагаскара» канала Nickelodeon. Среди наиболее заметных кино-картин — «Геттисберг» (1993) и его приквел «Боги и генералы» (2003), где Стюарт исполнил роль полковника Эдварда Александера.

Сейчас Стюарт проживает в Лос-Анджелесе со своей женой Джозелин — брак был заключён 9 сентября 2000 года — и двумя сыновьями от этого брака.

Избранные работы

Кино

Телевидение

Озвучивание

Театр 
 Страна чудес / Wonderland — Дэннис
 Как тебе нравится / As You Like It — Оливер
 Фрэнсис и президент / Francis & The President — Дэннис
 В комнате «Бум-бум» / In The Boom Boom Room — Дэвид
 Мысли вслух / Just Thinking — Кевин
 Я ненавижу Гамлета / I Hate Hamlet- Эндрю
 Обычное сердце / The Normal Heart — Брюс

Компьютерные игры 
 2002: Superman: The Man Of Steel — Лекс Лютор
 2005: Rainbow Six: Lockdown
 2005: The Suffering: Ties That Bind
 2005: Dungeons & Dragons: Dragonshard
 2005: Call of Duty 2 — Рядовой МакГрегор
 2005: Call of Duty 2: Big Red One
 2005: Kingdom Hearts II — Гзибар
 2006: Pirates of the Caribbean: The Legend of Jack Sparrow
 2006: Cars: The Video Game
 2006: Company of Heroes
 2007: Kingdom Hearts II: Final Mix+ — Гзибар
 2007: Company of Heroes: Opposing Fronts
 2007: Cars Mater-National
 2008: Spider-Man: Web of Shadows
 2009: Prototype
 2009: Kingdom Hearts 358/2 Days — Гзибар
 2009: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs — Бак
 2010: Kingdom Hearts Birth by Sleep — Брэйг
 2010: Call of Duty: Black Ops
 2010: Toy Story 3: The Video Game
 2011: Cars 2: The Video Game
 2011: Call of Duty: Modern Warfare 3 — Капрал Гриффен
 2011: Kinect Disneyland Adventures
 2012: Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance — Брэйг/Гзибар

Награды 
 1992: Daytime Emmy Awards — «Выдающееся исполнение роли молодым актёром в драматическом сериале» за «Все мои дети» (номинация)

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Актёры XX века
Актёры XXI века
Актёры телевидения США
Актёры мыльных опер США